Бонно (, ) — итальянская и французская фамилия. Известные носители:

 Бонно, Джузеппе (1711—1788) — австрийский композитор итальянского происхождения.
 Бонно, Жюль Жозеф (1876—1912) — французский анархист, последователь иллегализма.

См. также 
 Боно (значения)